Martin Schmid (jezuïet) (1694-1772), Zwitsers jezuïet en missionaris in Bolivia
 Martin Schmid (kunstschilder) (1927-2019), Duitse kunstschilder
 Martin Schmid (politicus) (1969-), Zwitsers politicus
 Martin Schmidt (1967-), Zwitsers voetballer
 Martin Schmitt (1978-), Duits schansspringer
 Marlin Schmidt (1978-), Canadees politicus